Voici la liste des planètes mineures numérotées de 20001 à 21000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui se produit parfois longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

20001-20100

20101-20200

20201-20300

20301-20400

20401-20500

20501-20600

20601-20700

20701-20800

20801-20900

20901-21000 

20001-21000